Sojuz TM-1  – una missione priva di equipaggio del programma Sojuz sovietico